Pursuit steht für:
 Pursuit (Film), einen Film aus dem Jahr 1972
 Pursuit (Roman), einen Roman aus dem Jahr 1978
 Pontiac G5, ein Fahrzeug, das auch als Pontiac Pursuit bezeichnet wurde
 PURSUIT, ein Internetinfrastruktur-Projekt